Godina ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Michailowna Godina (* 1977), russische Volleyballspielerin
 John Godina (* 1972), US-amerikanischer Kugelstoßer und Diskuswerfer
 Josip Verdélski Godina (1808–1884), slowenischer Publizist
 Karpo Aćimović Godina (* 1943), jugoslawischer Kameramann und Regisseur